Шестая авеню () — может означать:

 Шестая авеню — улица нью-йоркского района Манхэттена.
 Шестая авеню — станция Нью-Йоркского метро, входящая в состав пересадочного узла 14th Street / Sixth Avenue и расположенная на линии BMT Canarsie Line.
  — главная восточно-западная улица в Такоме, штат Вашингтон, США.

См. также 
  (или Северный мост Шестой улицы) — автомобильный ферменный мост через реку  в .